Ниши — топоним.

 Ниши — народ на северо-востоке Индии
 Ниши — село в Цхинвальском районе Южной Осетии

Персоналии 
 Ниши, Кацудзо — японский инженер и учитель Айкидо, основатель Системы оздоровления Ниши